Центра́льный вокзал — название железнодорожных и автобусных вокзалов в ряде городов по всему миру:
 Центральный вокзал Амстердама
 Центральный вокзал Антверпена
 Центральный вокзал Бари (:it:Stazione di Bari Centrale)
 Центральный вокзал Болоньи (:it:Stazione di Bologna Centrale)
 Центральный вокзал Берлина
 Центральный вокзал Брюсселя (:de:Bahnhof Bruxelles-Central/Brussel-Centraal)
 Центральный вокзал Москвы
 Центральный вокзал Неаполя (:it:Stazione di Napoli Centrale)
 Центральный вокзал Нью-Йорка
 Центральный вокзал Палермо (:it:Stazione di Palermo Centrale)
 Центральный вокзал Прато (:it:Stazione di Prato Centrale)
 Центральный вокзал Триеста (:de:Bahnhof Trieste Centrale)
 Центральный вокзал Хельсинки

См. также 
 Главный вокзал